And Another Thing... (album), een album uit 2000 van Graham Gouldman 
And Another Thing... (roman), een boek uit 2009 van Eoin Colfer; deel zes in de reeks “Het Transgalactisch Liftershandboek”.
And Another Thing, een album uit 2007 van Messiah J and The Expert